Величка — фамилия и топоним.

Топоним

Населённые пункты 
 Величка — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Величский повят.
 Величка — гмина в Польше.
 Величка — хутор в Новозыбковском районе Брянской области
 Величка — село в Болгарии.

Реки 
 Величка (река, впадает в Пионерское озеро) — река в Ленинградской области.
 Величка (приток Остречины) — река в Тверской области.
 Величка (приток Вопца) — река в Смоленской области.
 Величка (приток Днепра) — река в Смоленской области.

Фамилия 
 Величка, Андрюс (род. 1979) — литовский футболист, нападающий.
 Величка, Петр (род. 1967) — чешский шахматист, гроссмейстер.

См. также 
 Величко